Paul Davis peut désigner :
 Paul Davis (1948-2008), chanteur et compositeur américain ;
 Paul Davis (1958-), skipper norvégien ;
 Paul Davis (1961-), homme politique canadien ;
 Paul Davis (1961-), footballeur anglais ;
 Paul Davis (1962-), footballeur international jamaïcain, reconverti comme entraîneur ;
 Paul Davis (1984-), basketteur américain ;
 Paul Davis (19?-), programmeur britannique ;
 Paul Davis (19?-), musicien britannique, ancien membre de Happy Mondays.